Танеґасіма, також трапляється передача танеґашіма — багатозначний термін:
 Танеґасіма — давня японська вогнепальна зброя.
 Танеґасіма — японський острів.
 Танеґасіма — японський космодром на однойменному острові.